Skibsted har flere betydninger:

 Skibsted (Skibsted Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Skibsted Sogn, Rebild Kommune
 Skibsted (Them Sogn) – en bebyggelse i Them Sogn, Silkeborg Kommune
 Skibsted (slægt)
 se også
 Skibsted Fjord
 Skibsted Sogn
 Skibsted Å
 Skibstedgård